Рабочий посёлок Каргапо́лье — упразднённое муниципальное образование со статусом городского поселения в Каргапольском районе Курганской области Российской Федерации. 

Административный центр — посёлок городского типа (рабочий посёлок) Каргаполье.

В рамках административно-территориального устройства является посёлком городского типа районного подчинения.

Законом Курганской области от 30.11.2021 № 136 городское поселение 17 декабря 2021 года было упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

История 
В соответствии с Законом Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 образовано городское поселение рабочий посёлок Каргаполье.

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Каргапольского района
Упразднённые городские поселения Курганской области
Городские поселения, упразднённые в 2021 году